Georg Gläser oder Georg Glaeser ist der Name folgender Personen:

* Georg Gläser (Maler) (1719–??), deutscher Maler 
 Georg Gläser (Lehrer) (1773–1840), deutscher Lehrer und Schriftsteller
 Georg Glaeser (* 1955), österreichischer Mathematiker

Siehe auch:
 Georges Glaeser (1918–2002), französischer Mathematiker
 Georg Glaser